Karl von Ascheberg zu Venne ist der Name folgender Personen:

* Karl Heinrich Anton von Ascheberg zu Venne (1718–1760), Domherr in Münster und Minden
 Karl Ludwig von Ascheberg zu Venne (1744–1795), Domherr in Hildesheim und Vertreter der Ritterschaft im Landtag des Hochstifts Münster